Суперкубок Болгарії з футболу 2022 — 19-й розіграш турніру. Матч відбувся 1 вересня 2022 року між чемпіоном Болгарії Лудогорцем та володарем кубку Болгарії клубом Левські.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2022
Болгарія
2022 у болгарському спорті